Браило́вский, Леони́д:
 Браиловский, Леонид Григорьевич (1918—1992) — советский театральный критик и театровед. 
 Браиловский, Леонид Михайлович (1867—1937) — российский архитектор.